Некрасовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Некрасовский сельсовет — в Белогорском районе Амурской области.
 Некрасовский сельсовет — в Рыльском районе Курской области.